Сан Мигел Перас има више значења:

 Сан Мигел Перас (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Мигел Перас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Перас (Сан Мигел Перас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику